

Ciência 
Corda (geometria) — segmento de recta resultante da intersecção de uma recta com uma circunferência à qual seja secante
Teoria das cordas — ou supercordas; modelo físico matemático onde os blocos fundamentais são objetos extensos unidimensionais, semelhantes a uma corda
Corda cósmica — conceito da teoria das cordas

Tecnologia 
Corda — feixe de fibras trançadas ou enroladas entre si
Corda de perfil de asa — maior distância entre o bordo de ataque e o bordo de fuga da asa dum avião
Corda (estrutura de dados) — conceito de computação

Música 
Corda (música) — tipo de elemento produtor de som nos instrumentos musicais
Instrumento de cordas — instrumento musical cuja fonte primária de som é a vibração de uma corda

Outros usos 
Corda (Cabo Verde) — aldeia da ilha do Santo Antão
Corda (ginástica) — aparelho de ginástica rítmica
Corda (instrumento de tortura)
Rope — filme de Alfred Hitchcock, intitulado A Corda em Portugal

Desambiguações de ciências
Desambiguações de música
Desambiguações de tecnologia